Чёрная вышивка, блекворк ( или ) — вышивка чёрной нитью, в которой широко используются счётные швы. Для этого стиля подходят любые нити, но особенно эффектно смотрятся сильно кручёные. Традиционно блекворк выполнялся шёлковыми нитями на белом или небелёном текстильном полотне или хлопчатобумажной ткани. Иногда для усиления впечатления, расстановки акцентов используются металлические или окрашенные нити. Разновидность вышивки, выполненная нитью красного цвета называется Scarletwork, разновидность вышивки, выполненная нитью зелёного цвета называется .

История 
Чёрная вышивка широко использовалась при декорировании как мужских рубашек, так и женских сорочек и блуз в Англии со времён правления Генриха VIII. До 1530-х годов этот вид вышивки назывался «испанская работа», так как считалось, что первая жена короля Екатерина Арагонская привезла его из Испании. На испанских портретах конца XV — начала XVI века представлены образцы чёрной вышивки на женских блузках. Однако чёрная вышивка была известна в Англии до 1500 года. Джеффри Чосер в «Кентерберийских рассказах» (конец XIV века) так описывает внешний вид жены из рассказа Мельника:

Белой была её блуза, вся вышита впереди 
И также позади, вокруг воротника, 
Чёрным как смоль шёлком, внутри и снаружи.

Чёрная вышивка шёлком на полотне была наиболее распространённой техникой декорирования одежды (рубашки, блузы, рукава) и предметов домашнего обихода, таких как чехлы для подушек, мебели, вплоть до конца правления Елизаветы I, однако потеряла популярность в XVII веке.

Старинных образцов чёрной вышивки сохранилось очень мало, поскольку шёлковые нити не выдерживали стирки с агрессивными моющими средствами, использовавшимися в то время.

В настоящее время чёрная вышивка снова стала популярной. Наиболее распространённые сюжеты для вышивания в этом стиле: шахматные фигуры, карты, здания эпохи Тюдоров, цветы и животные. Для того, чтобы подчеркнуть светотеневые эффекты в работе используют разное количество сложений нити.

Термин «чёрная вышивка» теперь используется как обозначение техники вышивки, а не её цвета.

Примечания

Литература 
 Gostelow M. Blackwork. Courier Dover Publications. 1998

Счётная вышивка
Декоративно-прикладное искусство XV века
Декоративно-прикладное искусство XVI века